Charruas — tribo indígena que habitava o Estado do Rio Grande do Sul, o Uruguai e na Argentina antes de serem dizimados e sua cultura extinta
Charrua (agricultura) — aparato de tração animal ou mecânica
Charrua Rugby Clube — clube de rúgbi de Porto Alegre, Rio Grande do Sul
Charrua (Rio Grande do Sul) — município do estado do Rio Grande do Sul
Charrua (revista) — literária moçambicana
Guaraná Charrua, refrigerante brasileiro
CBTP Charrua, veículo blindado brasileiro

Desambiguações de clubes
Desambiguações de literatura
Desambiguações de topônimos